Pád Kábulu se může vztahovat k různým událostem:

 Pád Kábulu (1996) – dobytí Kábulu hnutím Tálibán
 Pád Kábulu (2001) – dobytí Kábulu Severní aliancí s podporou mezinárodní koalice vedené USA
 Pád Kábulu (2021) – znovudobytí Kábulu Tálibánem